DTO steht für:
 den Verein Dampflok-Tradition Oberhausen e. V.
 Datentransferobjekt, ein Entwurfsmuster aus dem Bereich der Softwareentwicklung, siehe Transferobjekt

DtO steht für:
 Download-to-Own, Variante von Video-on-Demand

dto. steht für:
 dito, ein Wort, das für gleichfalls, dasselbe, ebenso steht, siehe Ebenda#Dito/a detto

dto steht für:
 Tommo So (Tɔmmɔ sɔ; ISO-639-3-Code), Dialekt des Escarpment Dogons, eines Dogon-Dialektkontinuums der Dogon im  Bandiagara-Felsmassiv im Süden Malis

Siehe auch:

DTO